Paul Johnson (producent) (1971), een Amerikaanse deejay en producer
 Paul Johnson (ijshockeyer) (1936), een Amerikaanse voormalige ijshockeyer
 Paul Johnson (historicus) (1928-2023), een Britse journalist, historicus en schrijver